Lovania heeft verschillende betekenissen:

 De Latijnse naam voor Leuven, Brabantse stad gelegen in de huidige provincie Vlaams-Brabant.
 De naam van studentenverenigingen met zetel te Leuven.  Zie ook Lovania Leuven.
 Engelse meisjesnaam, voornamelijk gebruikt in de Verenigde Staten van Amerika.